Reichstadt kan syfta på:
 Hertig av Reichstadt – en titel för Napoleon II efter orten Reichstadt nuvarande Zákupy

Geografi

Tjeckien 

 Zákupy, ort,